Tillyschanze oder Tillyschanz heißen verschiedene Plätze, an denen der Feldherr Johann T’Serclaes von Tilly während des Dreißigjährigen Krieges Schanzen zur Verteidigung errichten ließ – zum Beispiel:

 Tillyschanze (Münden), bei Hann. Münden, im Reinhardswald, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Tillyschanze (Wildemann), bei Wildemann, im Harz, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Tillyschanz, Gebiet und Grenzübergang an der Tillyschanze bei Eslarn, im Oberpfälzer Wald, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern